Подкозара Доња може бити:

 Подкозара Доња (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подкозара Доња (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ